Yofre puede hacer referencia a:

Personas 
Felipe Yofre, político argentino.	 
Juan Bautista Yofre, más conocido como Tata Yofre, político argentino.

Lugares 
Barrio Yofre Norte, barrio de la ciudad argentina de Córdoba.
Estación Felipe Yofré, estación de ferrocarril en la localidad correntina homónima.
Felipe Yofre, localidad argentina en la provincia de Corrientes.